Tumi (coltello) – coltello cerimoniale
 Tumi (Nagorno Karabakh) – villaggio del Nagorno Karabakh
 Tumi (lingua) – lingua africana

Persone 

 Christian Wiyghan Tumi – cardinale e arcivescovo cattolico camerunese
 Michael Tumi – velocista italiano